Augusta hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Augusta (Italia), ciudad de Italia.
 Augusta (Australia Occidental)
 Augusta, nombre tradicional en castellano de la ciudad alemana de Augsburgo.

En Estados Unidos
 Augusta (Arkansas)
 Augusta (Georgia)
 Augusta (Illinois)
 Augusta (Kansas)
 Augusta (Kentucky)
 Augusta (Luisiana)
 Augusta (Maine)
 Augusta (Misuri)
 Augusta (Montana)
 Augusta (Míchigan)
 Augusta (Nueva York)
 Municipio de Augusta (condado de Woodruff, Arkansas)
 Municipio de Augusta (condado de Hancock, Illinois)
 Municipio de Augusta (condado de Butler, Kansas)
 Municipio de Augusta (condado de Carroll, Ohio)
 Municipio de Augusta (condado de Lac qui Parle, Minnesota)
 Municipio de Augusta (condado de Washtenaw, Míchigan)
 Augusta (AVA), denominación vinícola de una zona cercana a Augusta (Misuri)

Personas
 Augusta, forma femenina de Augusto, título de la antigua Roma que recibieron los emperadores y algunas de sus emperatrices como: Livia Drusila, Popea Sabina y su hija Claudia Augusta, entre otras emperatrices célebres romanas.
 Félix José de Augusta, misionero de origen alemán de fecunda labor en Chile.

Además
 Masters de Augusta (The Masters), campeonato de golf.
 Augusta glyphica, género de arañas de la familia Araneidae.
 (254) Augusta, un asteroide del cinturón de asteroides.